Onizuka peut désigner :
 Onizuka, chanson de PNL ;
 (3355) Onizuka, astéride de la ceinture principale ;
 Great Teacher Onizuka, shōnen de Tōru Fujisawa.

Patronyme 

 Ellison Onizuka (1946-1986), astronaute américain ;
 Katsuya Onizuka (1970-), boxeur japonais.